Bensel ist der Name von

 Carl Bensel (1878–1949), deutscher Architekt
 Norbert Bensel (* 1947), seit 2005 Mitglied des Vorstandes der Deutschen Bahn AG

Siehe auch:
 Pensel